Avenida Celso Garcia - importante via arterial da cidade de São Paulo, Brasil.
Afonso Celso Garcia da Luz (1869-1908) - advogado e jornalista brasileiro a quem a avenida Celso Garcia homenageia.
Celso de Paula Garcia (1929-2008) - jornalista e locutor esportivo brasileiro.